Рефо́рма:
 Реформа — докорінні перетворення у різних галузях державного та/або суспільного життя
 Реформа (група родовищ) — група нафтових родовищ у Мексиці